Seseli arcticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Seseli arcticum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
arcticum